The Night Has a Thousand Eyes, een gedicht van Francis William Bourdillon
The Night Has A Thousand Eyes (jazzstandard), een lied, gecomponeerd door Jerry Brainin op een tekst van Buddy Bernier
The Night Has a Thousand Eyes (popnummer), een lied van Benjamin Weisman, Dorothy Wayne en Marilynn Garrett, het meest bekend in de versie van Bobby Vee
Night Has a Thousand Eyes, een Amerikaanse film van John Farrow uit 1948